Edmund Słuszkiewicz (1895-1980), pisarz, oficer
 Eugeniusz Słuszkiewicz (1901-1981), językoznawca, poliglota, orientalista, indolog
 Franciszek Słuszkiewicz (1875-1944), nauczyciel
 Łukasz Słuszkiewicz (1954-), reżyser, scenarzysta
 Maksymilian Słuszkiewicz (1884-1940), urzędnik, burmistrz
 Michał Słuszkiewicz (1848-1936), rzemieślnik, polityk